Řez může být:

 výsledek řezání pilou nebo nožem (v technice obecně se jedná o rozdělování tělesa na dvě části; v kuchyni a v potravinářství obecně se může jednat také o činnost nazývanou krájení)
 místo záběru břitu do materiálu při obrábění
 řez dřevin – zahradnictví
 řez písma – užíván v typografii
 zlatý řez – pojem v matematice a umění
 Dedekindův řez – v teorii množin
 rovinný řez – užíván v geometrii (deskriptivní geometrii) či v technickém kreslení
 řez (architektura) – architektonický plán či architektonický výkres v architektuře
 řez (teorie grafů) – množina vrcholů rozpojující cestu ze zdroje to stoku
 Radikální řez – český film Dušana Kleina z roku 1983.
 Příčný Řez – pražská kavárna a restaurace na Novém Městě

Externí odkazy